La ligne KMx est une ancienne ligne du tramway de Courtrai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Courtrai à Mouscron entre 1902 et 1963.

Histoire 
 : concession du  « Aarsele - Courtrai - Mouscron - Menin ».

 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Courtrai (Doorniksewijk) et la gare de Mouscron (nouvelle section, ), exploitation par l'Intercommunale de Courtrai (IC).

 : prolongement vers le quartier du Mont-à-Leux à Mouscron à l'arrêt Frontière, section Mouscron Gare - Mouscron L'Ours commune avec la ligne Mouscron - Menin (), nouvelle section Mouscron L'Ours - Mouscron (Mont-à-Leux) Frontière ().

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : électrification entre Courtrai et la gare de Mouscron, la section Mouscron Gare - Mouscron Christ commune avec la ligne Mouscron - Menin a déjà été électrifiée pour cette ligne en  ainsi que la section Mouscron Christ - Mouscron Mont-à-leux Frontière.

 : suppression.

Infrastructure

Dépôts et stations

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV

Liens externes 
 

 
Ligne du tramway de Courtrai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale
Capital 85